Comitatul Lyon, conform originalului din limba engleză, Lyon County, este numele a cinci comitate din cinci state diferite din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Lyon, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lyon, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lyon, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lyon, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lyon, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Lion (dezambiguizare)
 Lyon (dezambiguizare)''